Шушь — гидроним. Может означать:

 Большая Шушь (приток Тарбатки) — правый приток реки Тарбатка (бассейн Енисея).
 Большая Шушь — правая составляющая реки Шушь (бассейн Енисея).
 Малая Шушь — левая составляющая реки Шушь (бассейн Енисея).
 Малая Шушь (река, впадает в озеро Белое) — река, впадает в озеро Белое.
 Малая Шушь (приток Большой Шуши) — правый приток реки Большая Шушь.
 Шушь (приток Енисея) — правый приток реки Енисей.
 Шушь (приток Тубы) — правый приток реки Туба (бассейн Красноярского водохранилища). Примечания